Scott County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Scott County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Scott County (Illinois) – okres státu Illinois
 Scott County (Indiana) – okres státu Indiana
 Scott County (Iowa) – okres státu Iowa
 Scott County (Kansas) – okres státu Kansas
 Scott County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Scott County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Scott County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Scott County (Missouri) – okres státu Missouri
 Scott County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Scott County (Virginie) – okres státu Virginie